Internationales ärztliches Bulletin war der Titel einer Zeitschrift, die von 1934 bis 1939 – zunächst in Prag, später in Paris – als Zentralorgan der »Internationalen Vereinigung sozialistischer Ärzte« herausgegeben wurde. Mit Unterstützung des tschechischen Gesundheitsministers Ludwig Czech wurde die Zeitschrift vom exilierten Zahnarzt Ewald Fabian aufgebaut und betreut. Fabian schrieb unter dem Pseudonym E. Silva. Von 1925 bis 1933 hatte Ewald Fabian in Berlin zusammen mit dem Psychoanalytiker Ernst Simmel die Zeitschrift »Der sozialistische Arzt« als Organ des »Vereins sozialistischer Ärzte« herausgegeben.

Die Schriftleitung des »Internationalen ärztlichen Bulletins« wurde bis Mai 1938 in Prag von dem in der Abstinenzbewegung aktiven Arzt und DSAP-Senator Arnold Holitscher sowie von Augustin Turek betreut. Nach dem Umzug des Bulletins im Juni 1938 nach Paris bestand das Redaktionskomitee aus Oguse (Paris), Karl Evang (Oslo), Hans Schneider (Zürich) und D. Stark-Murray (London).

Literatur 
 Georg Loewenstein. Kommunale Gesundheitsfürsorge und sozialistische Ärztepolitik zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Autobiographische, biographische und gesundheitspolitische Anmerkungen. (Arbeitsberichte zu verschütteten Alternativen in der Gesundheitspolitik  3) Univ. Bremen, Bremen 1980, S. 244–374
 Internationales ärztliches Bulletin. 1934–1939. Reprint (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik Band 7.) Rotbuchverlag, Berlin 1989 ISBN 3-88022-956-2

»Internationales ärztliches Bulletin«. Ausgaben und Weblinks. 

Medizinische Zeitschrift
Ersterscheinung 1934
Erscheinen eingestellt 1939
Antiquarische Zeitschrift (Paris)
Sozialistische Zeitschrift